Halilbeyli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Halilbeyli (Koçarlı), Ortschaft im Landkreis Koçarlı der türkischen Provinz Aydın
 Halilbeyli (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana